— философский термин.
 Схематизм — рассматривается Кантом в его «Критике чистого разума» (1781), в отделе «О схематизме чистых понятий рассудка».
 Схематизм — направление в лингвопроектировании, признающее за апостериорным международным искусственным языком собственные правила и закономерности.